Marlow este un nume propriu englez sau germanic, varietate ortografică a numelui Marlowe, care se poate referi la:

Locuri

Australia 
 Marlow, New South Wales, suburbie în zona numită Central Coast

Germania 
 Marlow, Germania, localitate di landul Mecklenburg - Pomerania Inferioară

Regatul Unit 
 Little Marlow, Buckinghamshire
 Marlow, Buckinghamshire
 Marlow Bridge, vechi pod suspendat peste fluviul Tamisa
 Marlow Rugby Union Football Club, club de rugby, Rugby Union Club din Buckinghamshire
 Marlow F.C., club de fotbal din Buckinghamshire
 Marlow United F.C., club de fotbal din Buckinghamshire
 Marlow Regatta, eveniment internațional de canotaj academic
 Marlow Town Regatta and Festival, eveniment local de canotaj academic și festival
 Marlow, Herefordshire, localitate

Statele Unite 
 Marlow, localitate din statul american Missouri
 Marlow, localitate din statul american New Hampshire
 Marlow, localitate din statul american Oklahoma
 Marlow, localitate din statul american Tennessee
 Marlow Heights, localitate din statul american Maryland

Nume de familie și personalități 
 Marlowe (nume)
 Christopher Marlowe (1564–1593), dramaturg, poet și traducător englez 
 Fred Marlow (1928–2013), fotbalist englez profesionist
 Robert Marlow (n. 1961), muzician britanic, cunoscut pe scenă ca Marlow

Personaje ficționale 
 Charles Marlow, personaj creat de Joseph Conrad

Alte utilizări 
 Marlow Industries

Vezi și 
 Marlowe (dezambiguizare)

Nume engleze
Nume proprii